Barbarić est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Croatie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ivica Barbarić (né en 1962), footballeur croate ;
  (1905–1995), poète croate ;
  (1874–1897), vénérable catholique croate ;
  (1946–2000), prêtre, écrivain et poète croate ;
 Tomislav Barbarić (né en 1989), footballeur croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme croate